La laiterie est le local ou le bâtiment de la ferme où le lait issu de la traite du troupeau est transformé en produits laitiers. Cela peut être aussi un établissement indépendant, client des agriculteurs, qui transforme les laits collectés pour son propre compte.
 La laiterie est le nom générique de l'industrie de la transformation du lait et de la distribution des produits laitiers.
 Par extension, en Belgique, le terme laiterie s'applique à des débits de boisson où l'on sert notamment des boissons lactées.
 Enfin, en Suisse, le terme laiterie désigne une fromagerie dans laquelle il est parfois possible de trouver également des produits de  charcuterie,  confisererie ou boulangerie.

Toponymes 
 À Strasbourg, la Laiterie regroupe plusieurs structures culturelles - dont la célèbre salle de concerts rock - sur le site de l'ancienne laiterie centrale. Elle a donné son nom à une station des lignes B et F du tramway de Strasbourg.
 Le Bois Laiterie est un lieu-dit de Profondeville dans la grotte duquel on a trouvé des pointes de sagaies du Magdalénien.
 La laiterie de la Reine est une fabrique de jardin du Château de Rambouillet